Genoa és el nom anglès de la ciutat de Gènova.
 Genoa Cricket and Football Club, equip italià de futbol de la ciutat de Gènova 
 Genoa (Colorado)
 Genoa (Ohio)
 Genoa (Nebraska)
 Genoa (Nevada)
 Genoa (Wisconsin)
 Genoa City (Wisconsin)